Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edwin Kempes che ha battuto in finale Wolfgang Schranz 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Jean-Baptiste Perlant (secondo turno)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)

 Gastón Etlis (secondo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (quarti di finale)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Iztok Bozic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1998